Regno Unito
Lovington – parrocchia civile del Somerset
 Stati Uniti d'America
Lovington – villaggio della Contea di Moultrie, Illinois
Lovington – città della Contea di Lea, Nuovo Messico